Павел Марков Павлов е български лекар от XIX век.

Биография 
Роден е през 1824 година в Търново, син е на доктор Марко Павлов, считан за първия български дипломиран лекар.

Павел Марков и неговите братя Георги и Хараламби завършват Военномедицинското училище в Цариград.

Има чин майор от турската армия. След като служи в Багдад е преместен в Цариград като управител на болницата в Казъл кьой. След това е изпратен в Йемен, където го заварва Освобождението на България.

Родословие

Бележки 

Български лекари
Родени във Велико Търново
По произход от Сятища
Българи в Османската империя